Arĸalo Abelsen (1946) – politico groenlandese
 Ivalo Abelsen (1971) – pittore e incisore groenlandese
 Maliina Abelsen (1976) – politica, imprenditrice e sociologa groenlandese
 Martha Abelsen (1957) – politico groenlandese
 Mathias Dahl Abelsen (1994) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese